Le terme mongol Tsagaankhairkhan est utilisé plus différents toponymes :
 Sum (flèche) de Tsagaankhairkhan dans l'aïmag (ligue) d'Uvs
 Sum (flèche) de Tsagaankhairkhan dans l'aïmag (ligue) de Zavkhan